Гольнево — название нескольких населённых пунктов:
 Гольнево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Гольнево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Гольнево — деревня в Кашинском районе Тверской области.